През 2007 г. се провежда поредното Британско първенство по снукър. То се състои в Telford International Centre от 8 декември до 16 декември и е спечелено от Рони О'Съливан, който побеждава във финала Стивън Магуайър с 10 - 2 фрейма.

Резултати 

Британско първенство по снукър